Боб и Мајк Брајан су били браниоци титуле, али су поражени у четвртфиналу од Вашека Поспишила и Џека Сока.

Иван Додиг и Марсело Мело су освојили турнир. У финалу су савладали Поспишила и Сока са 2:6, 6:3, [10:5].

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб

Париз мастерс 2015.
Париз мастерс — парови